Rivoluzione egiziana
 Rivoluzione egiziana del 1919 
 Rivoluzione egiziana del 1952 
 Rivoluzione egiziana del 2011